Гороховое — название населенных пунктов на Украине:

 Гороховое — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Гороховое — село в Коропском районе Черниговской области.

См. также 

 Гороховое дерево
 Гороховое Озеро
Гороховое Поле

 Горох (значения)
 Горохов
 Гороховка
 Горохово
 Гороховская
 Гороховский
 Гороховское
 Гороховы